Фомальгаут:

 Фомальгаут — самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы.
 Фомальгаут B — переменная звезда в созвездии Южной Рыбы.
 Фомальгаут b — экзопланета у звезды Фомальгаут.
 «Фомальгаут» — белорусский футбольный клуб из города Борисов, существовавший в 1986—1996 годах.